Procedura obsługi przerwania – kod mający na celu obsługę konkretnego sygnału żądania przerwania. Procedury obsługi przerwań najczęściej określa system operacyjny lub BIOS.

Budowa systemu operacyjnego